

Localidades

Saint-Remimont (Meurthe-et-Moselle)
Saint-Remimont (Vosges)

Desambiguações de topônimos